Sanfilippoti – abitanti di Aci San Filippo
Sanfilippoti – abitanti di San Filippo Inferiore